Patok peut désigner :

Toponymie

 Patok, village situé dans la voïvodie de Łódź
 Patok, village situé dans la voïvodie de Mazovie

 Patok, commune